Новоуспенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоуспенский сельсовет — в Абанском районе Красноярского края.
 Новоуспенский сельсовет — в Ветлужском районе Нижегородской области.